Kawa fait notamment référence à :

Toponyme 

  est une ville du Soudan, connue en égyptologie pour son temple dédié à Amon-Rê ;
 En japonais, « kawa » signifie cours d'eau, et on le retrouve dans de nombreux noms de fleuves et de rivières : 
 Ara-kawa, 
 Haya-kawa,
 Fuji-kawa,
 Shinhori-kawa,
 Hori-kawa.

Patronyme

 Albert Kutekala Kaawa est un homme politique congolais.
 Xavier Kawa-Topor est un historien, auteur et directeur artistique français.

Mythologie comparée 

 Kawa est le nom kurde de Kaveh le forgeron (کاوه آهنگر en persan), héros mythique de l'ancien Empire mède et perse qui mène la révolte populaire contre le tyran assyrien Zahhak (Dhaka, Dehaq en kurde).

Botanique 
 Le kawa aussi appelé kava est une plante (Piper methysticum) originaire du Pacifique occidental dont on tire une boisson stupéfiante, plus ou moins hallucinogène. La prononciation conseillée est [kava] et non [kawa]. Cependant, on entend souvent cette dernière.

Cinéma 
 Kawa est un téléfilm néo-zélandais réalisé par Katie Wolfe, sorti en 2010.

Autres 
 Le caoua, parfois orthographié kawa, est un terme argotique qui désigne la boisson café ;
 Dans le langage courant, l'abréviation Kawa est souvent employée comme diminutif afin de désigner une moto de la marque japonaise Kawasaki Heavy Industries.